BCL eller bcl kan syfta på:

 BCL – ett nationellt regelverk för den civila luftfarten i Sverige, Bestämmelser för civil luftfart
 BCL-M – materielbestämmelser bestämmelser för civil luftfart 
 BCL – en arkitektur i .NET Framework, se Base Class Library
 bcl-2 – en gen inblandad i apoptos